Das Torneo Internazionale 1997 war ein Damen-Tennisturnier in Palermo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 14. bis 20. Juli 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Palermo